Соревнования по гребному слалому среди байдарок-одиночек у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 и 11 августа на олимпийском слаломном стадионе. В соревнованиях приняла участие 21 спортсменка из 21 страны. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась француженка Эмили Фер, но она не выступала в Рио-де-Жанейро, поскольку проиграла национальный отбор Мари-Зелья Ляфон.

Олимпийской чемпионкой 2016 года стала Маялен Шурро из Испании. Это первая победа и вторая медаль для испанских слаломистов в истории Олимпийских игр. Первую для Испании награду завоевала также Шурро, ставшая в 2012 году бронзовым призёром. Вторую олимпийскую награду для себя завоевала также австралийка Джессика Фокс. К серебру Лондона она добавила бронзовую медаль Игр 2016 года. Обладательницей серебряной награды в Рио-де-Жанейро стала новозеландка Луука Джонс, которая на предыдущих двух Играх не попадала даже в финал.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
Квалификационный раунд проходил в 2 попытки, но в зачёт шёл результат только лучшей из них. Сумма баллов в каждой попытке складывалась из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмены получали за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. В полуфинал проходили 15 сильнейших спортсменок.

Полуфинал 
В полуфинале спортсменки выполняли по одной попытке, В финал проходили 10 байдарочниц с наименьшим итоговым результатом,

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Книга результатов на сайте Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) 
 Результаты  на сайте Sports-reference.com